Universiteit van Rome is een benaming die kan slaan op de volgende drie instellingen:
Universiteit Sapienza Rome, opgericht in 1303
Universiteit van Rome Tor Vergata, opgericht in 1982
Roma Tre-universiteit, opgericht in 1992.